Па́уэлл или иногда Поуэлл () может означать:

Персоналии 
 Пауэлл, Айвор (1916—2012) — валлийский футболист, тренер.
 Пауэлл, Алвас (род. 1994) — ямайский футболист, защитник.
 Пауэлл, Асафа (род. 1982) — ямайский бегун, экс-рекордсмен мира в беге на .
 Пауэлл, Бад (1924—1966) — американский джазовый пианист, один из пионеров бибопа.
 Пауэлл, Билал (род. 1988) — игрок в американский футбол.
 Пауэлл, Бриттни (род. 1972) — немецко-американская актриса, фотомодель, сценарист и продюсер.
 Пауэлл, Брэндон (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Пауэлл, Глен (род. 1988) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Пауэлл, Джек (1860—1947) — валлийский футболист.
 Пауэлл, Джером (род. 1953) — американский юрист, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы.
 
 Пауэлл, Джордж (1794—1824) — английский моряк, охотник на тюленей, исследователь и натуралист-любитель.
 Пауэлл, Джош (род. 1983) — американский баскетболист.
 Пауэлл, Дик (1904—1963) — американский актёр, продюсер, кинорежиссёр и певец.
 Пауэлл, Дина (род. 1973) — американская бизнеследи, экономический советник президента США.
 Пауэлл, Дон (; 1896—1965) — американская писательница, драматург.
 Пауэлл, Дон (; род. 1946) — английский барабанщик.
 Пауэлл, Дуайт (род. 1991) — канадский баскетболист.
 Пауэлл, Клифтон (род. 1956) — американский актёр и комик.
 Пауэлл, Колин (1937—2021) — госсекретарь США (2001—2005).
 Пауэлл, Лорен (род. 1963) — американский миллиардер, бизнесвумен, вдова Стива Джобса.
 Пауэлл, Льюис (1844—1865) — американский заговорщик, совершивший покушение на госсекретаря США Уильяма Генри Сьюарда.
 Пауэлл, Майк (род. 1963) — американский легкоатлет и действующий мировой рекордсмен по прыжкам в длину.
 Пауэлл, Майкл (1905—1990) — британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Пауэлл, Мартин (род. 1973) — английский музыкант.
 Пауэлл, Ник (род. 1994) — английский футболист.
 Пауэлл, Николь (род. 1982) — американская баскетболистка и тренер.
 Пауэлл, Норман (род. 1993) — американский баскетболист.
  (род. 1947) — американский дипломат.
 Пауэлл, Патриша (род. 1966) — американская писательница вест-индского происхождения, приглашённый профессор.
 Пауэлл, Роберт (род. 1944) — английский актёр.
 Пауэлл, Сесил Фрэнк (1903—1969) — британский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Пауэлл, Синтия (1939—2015) — первая жена Джона Леннона.
 Пауэлл, Сэнди (род. 1960) — британская художница по костюмам.
 Пауэлл, Уильям (1892—1984) — американский актёр.
 Пауэлл, Уильям Генри (1823—1879) — американский художник из Огайо.
 Пауэлл, Фрэнк (1886—1957) — актёр театра и немого кино, сценарист, режиссёр.
 Пауэлл, Хоуп (род. 1966) — английская футболистка и футбольный тренер.
 Пауэлл, Цинци (1942—2023) — американский баскетболист.
 Пауэлл, Чарли (1932—2014) — американский футболист и боксёр.
 Пауэлл, Чарльз (род. 1963) — американский актёр и игрок в гольф.
 Пауэлл, Элвин (1925—2001) — американский социолог и общественный деятель.
 Пауэлл, Элейн (род. 1975) — американская баскетболистка и тренер.
 Пауэлл, Элинор (1912—1982) — американская киноактриса и танцовщица.
 Пауэлл, Эндрю (род. 1949) — британский музыкант, композитор и продюсер.
 Пауэлл, Энтони (1935—2021) — британский художник по костюмам для сцены и экрана.
 Поуэлл, Энтони (1905—2000) — английский писатель, сценарист.
 Пауэлл, Эрик Уолтер (1886—1933) — британский гребец.

Псевдоним 
 Джейн Пауэлл (псевдоним; урожд. Сьюзанн Лоррейн Бьюрс; 1929—2021) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Кози Пауэлл (настоящее имя — Колин Флукс; 1947—1998) — английский барабанщик.

Персонаж 
 Пауэлл, Герберт Энтони — персонаж телесериала «Симпсоны».

Топоним 
 Пауэлл — водохранилище на реке Колорадо, на территории штатов Юта и Аризона (США).
 Пауэлл — остров в архипелаге Южные Оркнейские острова.
 Пауэлл — город в округе Парк (штат Вайоминг, США).
  — река в Теннесси (США).